Essex House puede hacer referencia a:

Edificios
 Essex House (Londres), una casa histórica de Londres
 JW Marriott Essex House, un hotel de Nueva York
 Essex House (editorial), una editorial de ficción pulp